Maierhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Maierhofer (* 1991), deutsche Biathletin
 Ferdinand Maierhofer (1881–1960), österreichischer Schauspieler
 Franz Maierhofer (1897–1943), deutscher Gauleiter (NSDAP)
 Fritz Maierhofer (* 1941), österreichischer Schmuckdesigner
 Hans Maierhofer (* 1959), deutscher Kalligraf
 Herbert Maierhofer (1956–2018), österreichischer Künstler, Planer und Architekt
 Knut Maierhofer (* 1962), deutscher Designer
 Lorenz Maierhofer (* 1956), österreichischer Komponist
 Manuel Maierhofer (* 1992), italienischer Nordischer Kombinierer
 Matthias Maierhofer (* 1979), österreichischer Organist
 Monika Maierhofer (* 1967), österreichische Skirennläuferin
 Roberta Maierhofer (* 1960), österreichische Amerikanistin, Kulturwissenschaftlerin und Alternsforscherin
 Sandro Maierhofer (* 1985), liechtensteinischer Fußballspieler
 Sophie Maierhofer (* 1996), österreichische Fußballspielerin
 Stefan Maierhofer (* 1982), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch: Meierhofer, Mayerhofer, Mayrhofer, Mairhofer, Meyerhofer, Meyerhöfer